Гаджибе́ков — русифицированная тюркская фамилия арабского происхождения. Основа фамилии «Гаджи» происходит от слова хаджи — паломник в Мекку. Прибавлен второй компонент — бек. Такие двусложные имена характерны для тюркской ономастики.

Известные носители 
 Гаджибеков, Али Амрахович (род. 1989) — российский футболист.
 Гаджибеков, Альберт Амрахович (род. 1988) — российский футболист.
 Гаджибеков, Гаджибек Ахмедханович (1902—1941) — дагестанский критик, литературовед, драматург и журналист; составитель алфавитов для лезгин и табасаранов.
 Гаджибеков, Джафар-бек Гаджи-бек оглу (1798—1834) — поручик русской армии, военный и общественный деятель.
 Гаджибеков, Джейхун Абдул-Гусейн оглы (1891—1962) — азербайджанский дипломат, публицист и общественный деятель.
 Гаджибеков, Зульфугар Абдул-Гусейн оглы (1884—1950) — азербайджанский композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Гаджибеков, Исмаил Октаевич (род. 1995) — российский тяжелоатлет, чемпион и серебряный призёр чемпионатов России и двукратный обладатель Кубка России.
 Гаджибеков, Исмаил Солтан оглы (1949—2006) — советский азербайджанский композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана.
 Гаджибеков, Назим Мамед оглы (1928—2020) — советский и азербайджанский архитектор, заслуженный архитектор Азербайджанской ССР (1979).
 Гаджибеков, Солтан Исмаил оглы (1919—1974) — советский азербайджанский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР.
  (1913—1971) — советский азербайджанский дирижёр, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Гаджибеков, Узеир Абдул-Гусейн оглы (1885—1948) — азербайджанский композитор, дирижёр, публицист, драматург и педагог, народный артист СССР.

Составные фамилии 
 Тагизаде-Гаджибеков, Ниязи Зульфугар оглы (1912—1984) — азербайджанский дирижёр и композитор, Народный артист СССР.

Гаджибекова 
 Гаджибекова, Ульвия Вагиф кызы (род. 1960) — советский и азербайджанский композитор, пианист, музыкальный педагог, народная артистка Азербайджана.

См. также 
 Гаджибековы — семья азербайджанских музыкантов.
 Гаджибабабеков, Гусейнага Султан оглы (1898—1972) — певец, Народный артист Азербайджанской ССР (1938).